

Sport 
 World Handicap System, un sistema unificato per calcolare l'handicap di un golfista

Aziende 
 WHSmith, catena di negozi britannici

Acronimi 
 WHS – acronimo di wholesale, tecnologia non proprietaria sulla quale un provider si appoggia per permettere ad un utente finale di connettersi al web

Codici 
 WHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whalsay (Regno Unito)